Маку́рин — русская фамилия. Известные носители:

 Макурин, Алексей Васильевич (род. 1972) — российский легкоатлет.
 Макурин, Антон Юрьевич (род. 1994) — российский футболист.
 Макурин, Аркадий Иванович (1919—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Макурин, Константин Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.